Intuição - intuir algo, ter um insight
Honda Insight
InSight - sonda espacial enviada ao planeta Marte

Desambiguação